Episkopi (griech. Επισκοπή) ist der  folgende geographische Objekte:

in Griechenland
 Episkopi (Gemeindebezirk), Gemeindebezirk der Gemeinde Chersonisos auf der Insel Kreta
 Episkopi (Alexandria), Dorf der Gemeinde Alexandria, Region Zentralmakedonien
 Episkopi (Naousa), Dorf der Gemeinde Naousa, Region Zentralmakedonien
 Episkopi (Kymi-Aliveri), Dorf der Gemeinde Kymi-Aliveri auf Euböa, Region Mittelgriechenland
 Episkopi (Agrafa), Dorf der Gemeinde Agrafa, Region Mittelgriechenland
 Episkopi (Voria Kerkyra), Dorf der Gemeinde Voria Kerkyra auf Korfu, Region Ionische Inseln
 Episkopi (Lefkada), Dorf der Gemeinde Lefkada auf der Insel Kalamos, Region Ionische Inseln
 Episkopi (Tripoli), Dorf der Gemeinde Tripoli, Region Peloponnes
 Episkopi (Messini), Dorf der Gemeinde Messini, Region Peloponnes
 Episkopi (Hydra), unbewohntes Dorf der Gemeinde und Insel Hydra, Region Attika
 Episkopi (Thira), Dorf der Gemeinde Thira auf Santorin, Region Südliche Ägäis
 Episkopi (Kythnos), Dorf der Gemeinde Kythnos und Insel, Region Südliche Ägäis
 Episkopi (Chersonisos), Dorf der Gemeinde Chersonisos auf der Insel Kreta
 Episkopi (Mylopotamos), Dorf der Gemeinde Mylopotamos auf der Insel Kreta
 Episkopi (Chania), Dorf der Gemeinde Chania auf der Insel Kreta
 Episkopi (Platanias), Dorf der Gemeinde Platanias auf der Insel Kreta
 Episkopi (Rethymno), Dorf der Gemeinde Rethymno auf der Insel Kreta
 Paralia Episkopis, dort befindlicher Sandstrand

als Namensbestandteil von
 Mikra Episkopi, Dorf der Gemeinde Minoa Pediada auf der Insel Kreta
 Epano Episkopi, Dorf der Gemeinde Sitia auf der Insel Kreta
 Kato Episkopi, Dorf der Gemeinde Sitia auf der Insel Kreta

auf Zypern
 Episkopi (Bezirk Limassol), Dorf im Bezirk Limassol auf Zypern
 Episkopi (Bezirk Paphos), Dorf im Bezirk Paphos auf Zypern
 Episkopi Cantonment, den Sitz der Verwaltung der britischen Militärbasen Akrotiri und Dekelia auf Zypern